Le mot Wey peut désigner :
 une rivière d'Angleterre.
 un État de la Chine ancienne.
 Wey (automobile) est un constructeur automobile appartenant au groupe chinois Great Wall Motors.